LRRK1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 015 амінокислот, а молекулярна маса — 225 393.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, ГТФ, іоном магнію, іоном марганцю. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Протеїнкінази